Els Diables de la Verneda és una associació de diables del districte de Sant Marti (Barcelona), la seva colla infantil són les Guspires de Sant Martí. Els diables es van crear el febrer de l'any 1989 en el Centre Cívic de Sant Martí. Durant els seus inicis buscava la difusió de la figura del diable tradicional, a part que participava en la vida social-cultural del barri. Des de la seva creació fins a l'actualitat, ha tingut canvis en quant a vestimenta y manera de difondre la cultura catalana al barri. Cal recalcar que els diables sempre han buscat fer un ambient social i de critica en els seus espectacles de foc. Sucspirart és un nom que van adoptar posteriorment. Des de la seva creació fins a l'actualitat, ha tingut canvis quant a vestimenta i manera de difondre la cultura catalana al barri. Cal recalcar que els diables sempre han buscat fer un ambient social i de critica en els seus espectacles.

Esdeveniments i participació 
 Correclown: Correfoc de les festes de Sant Marti de Provençals i La Verneda (Colla Adulta i Infantil)
 Correfoc de Santa Eulalia (Colla infantil)
 Correfoc de la Mercé (Colla infantil)

Referències 

Colles de diables de Barcelona
Entitats de cultura popular de Barcelona
Colles de diables de Catalunya
Sant Martí de Provençals